Goldbeck ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Goldbeck, Gemeinde im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Goldbeck (Beckdorf), Ortsteil der Gemeinde Beckdorf im Landkreis Stade, Niedersachsen
 Goldbeck (Klütz), Ortsteil der Stadt Klütz im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Goldbeck (Rinteln), Ortsteil der Stadt Rinteln im Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Goldbeck (Wittstock/Dosse), Ortsteil der Stadt Wittstock/Dosse im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Goldbeck (Zernitz-Lohm), Ortsteil der Gemeinde Zernitz-Lohm im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg

Goldbeck ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:
 Goldbeck, ehemals im Kreis Köslin, Dorf in der Gmina Bobolice; siehe: Głodowa
 Goldbeck, ehemals im Kreis Saatzig, Dorf in der Gmina Marianowo; siehe: Sulino (Marianowo)

Goldbeck steht außerdem für:
 Goldbeck (Adelsgeschlecht), deutsche Adelsfamilie
 Goldbeck (Unternehmen), deutsches Bauunternehmen
 Goldbeck (Löcknitz), Zufluss der Löcknitz an der Grenze der Landkreise Prignitz, Brandenburg, und Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Goldbeck (Este), Bach in den Gemeinden Beckdorf und Moisburg im Landkreis Stade und Landkreis Harburg in Niedersachsen

Goldbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Goldbeck (15. oder 16. Jhr. bis 16. Jhr.) war ein früher Buchdrucker in Braunschweig 
 August von Goldbeck (1792–1864), preußischer Generalmajor und Kommandeur der 3. Infanterie-Brigade 
 Blandina Goldbeck (1574–1608), deutsche Hausfrau in der Hansestadt Werben (Elbe)
 Christian M. Goldbeck (* 1974), deutscher Szenenbildner
 Hans-Günter Goldbeck-Löwe (* 1935), deutscher Journalist und Verleger
 Heinrich Julius von Goldbeck (1733–1818), preußischer Großkanzler ab 1795
 Johann Friedrich Goldbeck (1748–1812), deutscher evangelischer Theologe und topographischer Schriftsteller
 Lutz Goldbeck (1958–2017), deutscher Psychologe
 Walter Goldbeck (1945–2022), deutscher Pädagoge und Politiker (LDPD, später FDP), MdL Mecklenburg-Vorpommern
 Willis Goldbeck (1898–1979), US-amerikanischer Drehbuchautor und Regisseur

Siehe auch:
 Goldbek